Јуриј Георгијевич Куценко (; рођен 20. маја 1967. године у Запорожју, Запорошка област, Украјина) познатији као Гоша Куценко, руски је глумац, певач, редитељ, сценариста и продуцент украјинског порекла. Најпознатији је по улогама у филмовима Ноћна стража, Дневна стража, Не тугуј мама, Завера Ешелон, Антикилер и Балканска међа. Завршио је знамениту светску и руску театарску школу МХАТ.

Филмографија 

|-
| 1993. ||Снови|| Сны || кројач Штокман ||
|-
| 1997. ||Не тугуј мама|| Мама, не горюй || Артур ||
|-
| 1999. ||8 ½ долара|| 8 ½ $ / Восемь с половиной долларов || Индијанац ||
|- 
| 2002. ||Антикилер|| Антикиллер || мајор Корењев, (Лис) || 
|-
| 2002. ||Спецназ|| Спецназ (телесериал) || Шараф Рашди || 
|-
| 2003. ||Златни век|| Золотой век || краљ Џорџ IV ||
|-
| 2003. ||Антикилер 2|| Антикиллер 2: Антитеррор || мајор Корењев, (Лис) ||
|-
| 2004. ||Ноћна стража|| Ночной дозор || Игнат || 
|-
| 2005. ||Убојита сила|| Убойная сила (телесериал) || Рибаков || шеста сезона
|-
| 2005. ||Јесењин|| Есенин (телесериал) || Јаков Бљумкин ||
|-
| 2005. ||Гарпастум|| Гарпастум || Александар Блок ||
|-
| 2005. ||Турски гамбит|| Турецкий гамбит || Исмаил-бег || 
|-
| 2005. ||Дневна стража|| Дневной дозор || Игнат || 
|-
| 2007. || || Любовь-морковь || Андреј Голубев || 
|-
| 2007. ||Параграф 78|| Параграф 78 || Гудвин || 
|-
| 2008. ||Индиго|| Индиго || Вадим Суханов || 
|-
| 2008. || || Любовь-морковь 2 || Андреј Голубев || 
|-
| 2009. ||Завера Ешелон|| Echelon Conspiracy || руски генерал || амерички филм
|-
| 2009. ||Антикилер Д. К.|| Антикиллер Д. К. || мајор Филип Михајлович Корењев, (Лис) || 
|-
| 2009. ||Књига господара|| Книга мастеров || Кошћеј Бесмртни
|-
| 2011. ||Најмрачнији сат|| The Darkest Hour || Матвеј || америчко руска копродукција
|-
| 2011. || || Любовь-морковь 3 || Андреј Голубев || 
|-
| 2011. ||Јолки 2|| Ёлки 2 || професор Андреј Николаевич, глумац у костиму змаја || 
|-
| 2012. ||Маме|| Мамы || отац || сегмент (Операција „Мама“)
|-
| 2013. ||Скровишта језера Кабан|| Сокровища О.К. || Иван Грозни, чувар куле Сјујумбике || 
|-
| 2013. ||Јолки 3|| Ёлки 3 || професор Андреј Николаевич ||
|-
| 2016. ||Јолки 5 ||  Ёлки 5 || професор Андреј Николаевич ||
|-
| 2019. ||Балканска међа|| Балканский рубеж || Асланбек „Бек” Јетхојев || руско-српски акциони филм
|-
| 2020. ||Голман галаксије|| Вратарь Галактики || црвенокоси чувар ||
|}

Референце

Спољашње везе 

  
  
 

	

 

Рођени 1967. 
Руски глумци
Руски редитељи 
Руски певачи 
Руски сценаристи 
Руски продуценти